Esistono due comuni francesi con questo nome

Caurel – Côtes-d'Armor
Caurel – Marna